Farnese har flere betydninger:

 Farnese (by) − en by i regionen Lazio i Italien
 Huset Farnese − en italiensk adels- og fyrsteslægt